Большое Яниково — название населённых пунктов.

Россия 
 Большое Яниково — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Большое Яниково — деревня в Урмарском районе Чувашии.